Cette liste recense les éléments du parc des rames d'interconnexion Z 8100, matériel roulant de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) circulant sur la ligne B du RER.

Au , il y a  MI 79 A,  MI 79 B,  MI 79 AB et  MI 84, toutes affectées sur le RER B, soit un total de .

État du matériel 

 GBE : Garé bon état, engin retiré du service mais non des effectifs.

Rames particulières 
 Les rames Z 8243/4 (SNCF) et Z 8269/70 (RATP) ont été détruites lors des attentats de juillet 1995 (gare de Saint-Michel) et de décembre 1996 (gare de Port-Royal). Elles ont été réformées. Les motrices subsistantes ont permis de former une rame composée des voitures ZBD8243-ZRB28243-ZRAB28244-ZBD8270. Elle fut la seconde rame rénovée.
 La Z 8339/40, rame MI 79 / MI 84, a servi à la mise au point de la série des  ; elle est redevenue depuis une rame  tout en conservant des tampons de  sur la face 8339.
 La Z 8135/6 possède une livrée STIF différente des autres  en tant que prototype de la rénovation avec un bandeau STIF présent seulement sur une moitié des caisses, une couleur noire grisée et un logo RATP placé à des endroits différents de ceux du reste du parc. Elle possédait à l'origine une face avant toute blanche avec deux bandes horizontales, de couleur vert jade pour l'une et Carmillon pour l'autre.
 La rame Z 8115/8216 est une rame recomposée à la suite d'un déraillement en gare de Denfert-Rochereau le . Depuis, la partie  a laissé place à la . La rame est dorénavant constituée ainsi : ZBD 8115 - ZRB 8215 - ZRAB 8216 - ZBD 8216.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF
 Transilien
 Livrées SNCF
 Île-de-France Mobilités

Automotrice SNCF
Automotrice 25 kV
Automotrice 1500 V
Matériel roulant Transilien
Matériel roulant du RER d'Île-de-France
Matériel roulant des chemins de fer français
Z 6100